Bilek oder Bílek ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Bilek (1932–1970), türkischer Ringer
 Alexander Bílek (1941–2017), tschechoslowakischer Geher
 Alfred Bilek († 1994), österreichischer Ornithologe
 Alois Bilek (1909–1974), deutscher Insektenkundler
 Anton Bilek (1903–1991), österreichischer Fußballspieler
 Ayhan Bilek (* 1964), türkischer Fußballspieler und -trainer
 František Bílek (1872–1941), tschechischer Bildhauer
 Franziska Bilek (1906–1991), deutsche Illustratorin und Schriftstellerin
 István Bilek (1932–2010), ungarischer Schachspieler
 Jaroslav Bílek (* 1971), tschechischer Radrennfahrer
 Jiří Bílek (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Karl Bilek (1932–2022), deutscher Mediziner
 Luboš Bílek (* 1979), tschechischer Triathlon A-Trainer
 Marek Bílek (* 1973), tschechischer Diskuswerfer
 Michal Bílek (* 1965), tschechischer Fußballspieler
 Petr F. Bílek († 2014), tschechischer Architekt
 Roman Bílek (* 1967), tschechischer Geher
 Walter Bilek (1911–?), deutscher Fußballspieler
 Yakovos Bilek (1917–2005), deutscher Basketballtrainer

Siehe auch:
 Bileck